Кубок вызова ФИБА 2008/2009 () 6-я версия третьего по значимости баскетбольного турнира Европы. Проводился под эгидой ФИБА Европа. В прошлом носил название FIBA EuroCup. В турнире принимали участие 40 команд из 21 страны.

 Примечание: таблица изменится: команды, проигравшие в Кубке Европы, присоединятся к турниру
* Команды из Кубка Европы

Отборочный этап

Первый раунд 
Первый раунд прошёл 7, 14 и 21-22 октября.

Второй раунд 
Второй раунд прошёл 4 и 11 ноября 2008 года.

Второй групповой этап

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

1/4 финала 

* если потребуется

1 и 3 матчи являются домашними для клубов: Шоле , Виртус Болонья , АЕЛ , Триумф Люберцы

Финал четырёх 
Финал четырёх - заключительный этап Кубка вызова 2008/2009 (EuroChallenge 2008-09), прошёл 24-26 апреля. В полуфинале французский клуб сыграл с люберецким «Триумфом». В другой паре встретились «Виртус» из Болоньи и кипрский АЕЛ. Финал четырёх прошёл на площадке «Виртуса», в Болонье.

Матч за 3-е место - Триумф Люберцы  -  АЕЛ - 94:82

Примечания

См. также 
 Евролига 2008/2009
 Кубок Европы по баскетболу 2008/2009

Ссылки 
 Официальный сайт
 FIBA Europe
 European Basketball website

Кубок Вызова
2008 год в баскетболе
2009 год в баскетболе